Als Weltmeisterschaft 1890 oder WM 1890 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1890 stattgefunden haben:

 Schachweltmeisterschaft 1890

Sportveranstaltung 1890
Weltmeisterschaften nach Jahr